Valbuena puede hacer referencia a:

 Valbuena (apellido), apellido.

Divisiones administrativas 
 Valbuena del Roblo, localidad del municipio de Crémenes, provincia de León, España.
 Valbuena de la Encomienda, localidad del municipio de Villagatón, provincia de León, España.
 Valbuena (Asturias), lugar de la parroquia de Viñón, concejo de Cabranes, Asturias, España.
 Valbuena de Pisuerga, municipio de la provincia de Palencia, España.
 Valbuena (Salamanca), localidad del municipio de Aldeacipreste, provincia de Salamanca, España.
 Valbuena de Duero, municipio de la provincia de Valladolid, España.